Шулика — фамилия.

 Шулика, Виталий Дмитриевич — генерал-полковник полиции, заместитель министра внутренних дел Российской Федерации
 Шулика, Любовь Валерьевна — украинская велогонщица

См. также 
 шулики — десертное блюдо украинской кухни.
 Шулик
 Шулико